Az 1950–1951-es szezon az angol labdarúgás 71. szezonja volt.

Áttekintés

Események

Sikerek

Bajnokságok

First Division

Second Division

Third Division North

Third Division South 

M = Játszott mérkőzések; GY = Megnyert mérkőzések; D = Döntetlen mérkőzések; V = Elvesztett mérkőzések; LG = Lőtt gólok; KG = Kapott gólok; GA = Gólarány; Pont = Szerzett pontok

Szezonok az angol labdarúgásban
Angol
Angol